«Струнный мост» () — пешеходный вантовый мост над улицей Жаботински в Петах-Тикве, Израиль. Построен в 2006 году архитектором Сантьяго Калатравой. Мост соединяет больничный комплекс «Бейлинсон» с крупнейшим торговым центром в Петах-Тикве «Большой Каньон» (), а также с новым парком Петах-Тиквы. Позже, в 2008 году Калатрава построил в Иерусалиме трамвайный мост по схожему проекту.

Мост имеет форму латинской буквы «Y». Один из «рогов» моста подходит прямо к входу в «Большой Каньон», а другой — в новый парк Петах-Тиквы. Мост спроектирован таким образом, чтобы максимально облегчить пользование им людьми с ограниченными возможностями. Со стороны торгового центра и парка доступ на мост обеспечен с помощью пандусов, а со стороны больницы «Бейлинсон» установлен лифт, который доставляет людей с тротуара на уровень моста.

Наклонная опорная мачта, установленная у сопряжения «рогов», и полотно моста уравновешивают друг друга с помощью 31 струны, натянутых между мачтой и соответствующими сегментами моста. Струны распределены следующим образом: 10 струн поддерживают центральный пролёт над проезжей частью улицы Жаботински, и по 9 струн с каждой стороны поддерживают оба «рога» буквы «Y». Три дополнительные вертикальные струны поддерживают мачту пилона в наклонном состоянии. Мост выполнен из конструкционной стали, покрытие моста выполнено из стекла. В ночное время мост подсвечен лампами, меняющими цвет.

Мост был открыт в августе 2006 года, однако начало его эксплуатации было отложено на несколько месяцев из-за судебной тяжбы между муниципалитетом Петах-Тиквы и владельцем земельного участка, на котором стоит один из «рогов» моста.

До постройки Струнного моста жители Петах-Тиквы пользовались пешеходным мостом в форме подковы, который был снесён вскоре после введения нового моста в эксплуатацию.

Галерея

См. также 
 Субисури
 Струнный мост (Иерусалим)

Примечания 

Мосты, построенные в 2006 году
Пешеходные мосты Израиля
Вантовые мосты Израиля
Мосты Сантьяго Калатравы
Здания и сооружения Петах-Тиквы‎
Появились в 2006 году в Израиле